Le Festival Rencontres du court est l’un des rendez-vous annuels du court métrage.international. Les projections se déroulent aux Cinémas Gaumont Montpellier fin septembre.
Les Rencontres du Court s’identifient au slogan : "on aime le court-métrage !"

Historique

Généralités 
 Le festival de court-métrage « Les Rencontres du court » a été créé en 2008 à l’initiative de Laurent Mesguich, passionné de forme brève. En sept ans, ce festival est devenu un événement incontournable du court-métrage en Languedoc-Roussillon. Comparable à la nouvelle ou au poème en littérature, le court-métrage est une activité humaine essentielle au septième art. Ce festival s'est associé aux Cinémas Gaumont où ont lieu les projections dans le but d'allier cinéma et lien social en créant le dispositif Cinédon.

En 2012, la styliste agnès b. a créé le T-Shirt collector "on aime le court-métrage".

L’édition des Rencontres du court 2009 

Le festival des « Rencontres du Court » se tient à Montpellier depuis l'année précédente. L'édition 2009, la première pour ce festival, a toutefois fait ses preuves et a réuni un public d'environ 1000 personnes sur les 3 jours.
Les œuvres de réalisateurs tels que André S. Labarthe, Luc Moullet, Martin Scorsese, Éric Rohmer, Eugène Green ont été présentées au public. Lors de l'édition 2009, les invités étaient nombreux : l'auteur, réalisateur, écrivain, et scénariste, André S. Labarthe, la comédienne Rona Hartner (qui a donné une lecture des textes d'André S. Labarthe), et Josée Dayan (qui a donné une master class sur son approche de la direction de comédiens).

Les prix 

Les Rencontres du Court est une compétition nationale, un jury y décerne des prix, et notamment le Grand prix des Professionnels du Cinéma d’une valeur de plus de 10 000 €. Les films en compétition répondent à certains critères spécifiques (date d'achèvement, durée maximale de 30 minutes…). 

En 2009 :
 Le film Funérailles du réalisateur franco-népalais SubarnaThapa a remporté unanimement le Grand Prix des Industries Techniques d'une valeur de 17 500 euros en dotations. 
 Le Prix Du Court à l’Étude, soirée consacrée aux Grandes Écoles de Cinéma, a été décerné au film Case fatale de David Ctiborsky (ENS Louis Lumière).

L’édition des Rencontres du court 2010 

Programme :
Hommage à Éric Rohmer
Rétrospective Eugène Green
Hommage à Lucien Clergue
Compétition nationale présidée par Jean-Claude Dreyfus
Hommage à Martin Scorsese
Grand Prix du Jury au film Micheline de Bruno Ballouard
Prix du public au film Julie et ses Jules de Fanny Jean Noël

Liens externes 

Montpellier
Montpellier
Rencontres du court